Lev puede referirse a:
 Lev, la moneda de Bulgaria.
 Lev, un nombre masculino de origen eslavo, que significa león. También se puede encontrar escrito Liev, Leo, o directamente traducido como León. Algunas personas que se llaman así son:
Lev Alburt
Lev Danylovych
Lev Kuleshov
Lev Shatilo
León Tolstói
León Trotski
Lev Vygotsky
Lev Yashin
Lev Yilmaz
Lev Kalmens
Lev Pavlovski
Lev Mitjaev ATC - ACCI
 Levítico, el libro de la Biblia y de la Torá, en su forma abreviada.
 Lev significa corazón en hebreo, y puede referirse a:
Lev LaOlim, un partido político israelí dirigido a los nuevos inmigrantes de Asia Central (el nombre significa "Corazón para los Inmigrantes").
Lev (partido político), un partido ya disuelto en Israel.
LEV (cable submarino), un sistema de cable submarino que une a los países del Mediterráneo oriental.
Lev, un pueblo de Azerbaiyán.
Leverkusen, una ciudad de Alemania.
Librería Editora Vaticana, una editorial vaticana.
''' Levante UD